292 км, 292-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.
По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.;

Азербайджан 
 292 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога. Код 551187

Россия 
292 км —  остановочный пункт / пассажирская платформа, Кировского региона Горьковской железной дороги, расположенный в Лузском районе Кировской области. Код  ?
 292 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 185419
 292 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Код 861355
 292 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 185419
 292 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 782242
 292 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 795123

 292 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога. Код 828037

Украина 
 292 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога. Код 462570